Ramillies kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Ramillies, kommun, Vallonien, Province du Brabant Wallon,

Frankrike 

 Ramillies, Nord, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,